Osice bezeichnet

 Osice, Gemeinde in Tschechien
 Osice, Ortschaft in der Landgemeinde Suchy Dąb, Polen
 Osice, Ortschaft in der Stadt-und-Land-Gemeinde Wieluń, Polen
 Przełęcz Osice, Pass in den Pieninen